
Kota Baru of Kotabaru (letterlijk "Nieuwe Stad" of "Nieuwe Vesting") kan verwijzen naar:

Maleisië 
 Kota Bharu, de hoofdstad van de provincie Kelantan in Maleisië

Stad in Indonesië 
 Jayapura, vroeger achtereenvolgens Hollandia (1910-1962), Kota Baru (1962) en Sukarnopura (1963-1968), hoofdstad van de Indonesische provincie Papoea 
 Kotabaru (Atjeh), een stad in het regentschap Aceh Selatan in de provincie Atjeh (Nanggroe Aceh Darussalam)

Regentschap in Indonesië 
 Kotabaru (regentschap), een regentschap in Zuid-Kalimantan

Onderdistrict in Indonesië 
 Kota Baru (Jambi), een onderdistrict van de stad Jambi
 Kotabaru (Ende), een onderdistrict van regentschap Ende, Oost-Nusa Tenggara
 Kotabaru (Karawang), een onderdistrict van regentschap Karawang, West-Java

Plaats in Indonesië 
provincie Atjeh
 Kota Baru (Kuta Alam), een plaats in het bestuurlijke gebied Banda Aceh in de provincie Atjeh
 Kota Baru (Sama Dua), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Selatan in de provincie Atjeh
provincie Bengkulu
 Kota Baru (Uram Jaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Lebong in de provincie Bengkulu
provincie Jambi
 Kota Baru (Geragai), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Jabung Timur in de provincie Jambi
provincie Jogjakarta
 Kotabaru (Gondokusuman), een plaats in het regentschap Jogjakarta in de provincie Jogjakarta
provincie Riau
 Kota Baru (Kunto Darussalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau
 Kota Baru (Pekanbaru Kota), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekanbaru in de provincie Riau
 Kota Baru (Rakit Kulim), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau
 Kota Baru (Tapung Hilir), een plaats in het bestuurlijke gebied Kampar in de provincie Riau
provincie Riouwarchipel
 Kota Baru (Teluk Sebong), een plaats in het bestuurlijke gebied Bintan in de provincie Riouwarchipel
provincie West-Java
 Kota Baru (Bekasi Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kota Bekasi in de provincie West-Java
 Kotabaru (Cibeureum), een plaats in het regentschap Kota Tasikmalaya in de provincie West-Java
provincie Zuid-Sumatra
 Kota Baru (Bulan Tengah Suku Ulu), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
 Kota Baru (Lahat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Kota Baru (Lubai), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Kota Baru (Mesuji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra

Overig 
 Pangkalan Koto Baru, een onderdistrict van regentschap Limapuluh Kota, West-Sumatra
 Kota Baroe (schip, 1929) - vrachtschip